Чупис або Чупіс — прізвище.

Відомі носії 

 Чупис Ірина Євгенівна (1937) — український фізик, доктор фізико-математичних наук, доцент, перекладач, поетеса, драматург.
 Чупис Микола Максимович (1899—1976) — український радянський науковець та господарник.
 Чупіс Роман Юрійович (1976) — український актор театру та кіно, артист озвучення та дубляжу.

Прізвища